Manhattan Transfer – stazione ferroviaria defunta di Harrison, New Jersey, USA
Manhattan Transfer – romanzo di John Dos Passos del 1925
La città sull'orlo del nulla (Manhattan Transfer) – romanzo di John E. Stith del 1993
The Manhattan Transfer – gruppo vocale statunitense